Egtved Kommune i Vejle Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 indgik det meste af den i Vejle Kommune sammen med Børkop Kommune, det meste af Give Kommune, Jelling Kommune og Grejs Sogn fra Tørring-Uldum Kommune. Vester Nebel Sogn kom til Kolding Kommune.

Tidligere kommuner 
Egtved Kommune blev dannet ved sammenlægning af følgende 8 sognekommuner:

Jerlev Sogn afgav 2 matrikler til Vejle Kommune, og Randbøl Sogn afgav det meste af et ejerlav og 2 andre matrikler til Billund Kommune.

Sogne 
Egtved Kommune bestod af følgende sogne:
 Bredsten Sogn (Tørrild Herred)
 Egtved Sogn (Jerlev Herred)
 Jerlev Sogn (Jerlev Herred)
 Nørup Sogn (Tørrild Herred)
 Randbøl Sogn (Tørrild Herred)
 Vester Nebel Sogn (Brusk Herred)
 Ødsted Sogn (Jerlev Herred)
 Øster Starup Sogn (Brusk Herred)

Valgresultater

Borgmestre

Noter 

 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Vejle Kommune